Главно московско дерби се нарича сблъсъкът между ЦСКА Москва и ФК Спартак Москва. В най-много срещи, откакто съществува шампионатът на Русия, е играл Егор Титов – 23. „Спартак“ има 78 победи, 36 мача са завършили наравно, а ЦСКА има 64 победи.

История на дербито 
Първият мач между ЦСКА и Спартак е още през 1922 г., когато отборите ОЛЛС и Красная Пресня се срещат във финала на първенството на Москва. По времето на СССР двубоят между ЦСКА и Спартак остава в сянката на дербито на „червено-“белите" с Динамо Киев. Сблъсъкът обаче се разразява в началото на 1990-те години, когато „армейците“ се намират в криза, а „Спартак“ е в най-добрите си години. Най-резултатният мач между двата отбора е през 1990 г., когато „Спартак“ побеждава ЦСКА с 5:4. Най-резултатната победа в дербито е 6:0 за „червено-белите“ през 1993 година. Тогава хеттрик отбелязва Игор Ледяхов. Най-резултатната победа за ЦСКА срещу Спартак е 5:1 през 2008. Тогава бразилецът Вагнер Лав вкарва три попадения за едно полувреме. На 26 юли 2009 на Лужники присъстват 70 000 зрители, което е и най-посещаваният мач в историята на шампионата на Русия.

Рекорди и антирекорди 
 Най-голяма победа на Спартак в шампионата на Москва: 8:0
 Най-голяма победа на ЦСКА в шампионата на Москва: 6:1
 Най-голяма победа на Спартак в шампионата на СССР: 5:0
 Най-голяма победа на ЦСКА в шампионата на СССР: 5:1
 Най-голяма победа на Спартак в РФПЛ: 6:0 (1993)
 Най-голяма победа на ЦСКА в РФПЛ: 5:1 (2008)
 Най-голяма победа на Спартак в купата на СССР: 4:0
 Най-голяма победа на ЦСКА в купата на СССР: 3:0
 Най-голяма победа на Спартак в купата на Русия: няма
 Най-голяма победа на ЦСКА в купата на Русия: 3:0
 Най-висока резултатност в един мач: 5:4 за Спартак (1990)
 Най-висока посещаемост – 105 000 души на стадион Ленин през 1959, 1960 и 1962 г.

Резултати

Източници

Външни препратки 
 Статистика на дербито от 1992 г. насам 
 Статия за най-интересните мачове през годините
 Профил на footballderbies.com
 Мачовете между двата отбора от 1992 г. 
 Кой ще спечели битката за Москва?

Футболни дербита
Футбол в Москва
ПФК ЦСКА (Москва)
Спартак Москва